Фессалийские походы 358—344 до н. э. — военные кампании Филиппа II в Фессалии, закончившиеся подчинением этой области Македонскому царству.

Положение в Фессалии в середине IV века до н. э. 
В Фессалии с конца V в. шла внутренняя борьба между Фессалийским союзом — объединением полисов во главе с городом Лариссой — и ферскими тиранами, стремившимися поставить под свой контроль всю область. Правивший в Лариссе олигархический клан Алевадов в прошлом уже обращался к Фивам и македонскому царю Александру II за помощью против тирана Александра Ферского. В 358 до н. э. Александр был убит сыновьями Ясона Ферского Тисифоном и Ликофроном II, которые взяли власть в Ферах, и вскоре возобновили наступление на свободные города.

Теснимые врагами Алевады вновь просили помощи у Македонии.

Поход 358 до н. э. 
Осенью 358 до н. э. Филипп вступил в Фессалию. К этому походу его побудили две основные причины. Во-первых: союз с Лариссой и Фессалийским союзом мог предоставить в его распоряжение сильнейшую в Греции фессалийскую конницу, во-вторых: из Северной Фессалии в Македонию вели горные перевалы, которыми могли бы воспользоваться его враги для вторжения (как это уже делали фиванцы и планировал сделать Ясон Ферский), а следовательно, нужно было оставить эти проходы под контролем друзей, а не врагов.

Македонский царь разбил ферских тиранов и принудил их ограничиться рамками своего родного города. С Фессалийским союзом был заключён договор, скреплённый браком Филиппа с некоей Филинной из Лариссы. По словам Юстина (IX, 8, 1), она была танцовщицей (то есть проституткой), но исследователи полагают, что Юстин, по своему обыкновению, злословит, и эта женщина принадлежала к правящему роду Алевадов. Через год она родила Филиппу сына Арридея (Филиппа III).

Поход 354 до н. э. 
Следующий этап вмешательства Филиппа в фессалийские дела был связан с начавшейся незадолго до этого Третьей Священной войной. Фессалийский союз выступал в ней в числе противников фокидян, и те, как полагают, заключили союз с ферскими тиранами, предоставив последним крупные субсидии для ведения войны. Тираны Ликофрон и Пифолай, навербовав на эти деньги дополнительные отряды наёмников, выступили против Лариссы.

Алевады в очередной раз обратились за помощью к Македонии. Детали этой кампании известны плохо, но полагают, что, вступив в Фессалию, Филипп соединился с фессалийскими войсками и подступил к Ферам. Возможно, македоняне уже тогда взяли Пагасы — порт, принадлежавший Ферам. Тираны просили помощи у стратега-автократора Фокидского союза Ономарха, воевавшего в этот момент в Беотии. Ономарх послал им на помощь 7-тыс. отряд под командованием своего брата Фаилла, но тот был разгромлен Филиппом.

Тогда Ономарх выступил в Фессалию с основными силами и, по словам Диодора (XVI, 25, 2), нанес македонянам два поражения, одно из которых едва не завершилось полным разгромом македонской армии. Деморализованные войска частично вышли из подчинения царю, и тому пришлось спешно отступать из Фессалии. Впервые почти за шесть лет непрерывных побед его войска потерпели поражение.

Поход 353 до н. э. 
Справившись с кризисом доверия среди своих воинов и приведя свои силы в порядок, Филипп вновь двинулся в Фессалию. Ономарх, в свою очередь, направился к Ферам, по-видимому, намереваясь соединиться с войсками ферских тиранов и отвоевать Пагасы. В этом им должен был помочь афинский флот под командованием Харета (Афины около 356 до н. э. заключили союз с Ферами, находились в состоянии войны с Филиппом, а также поддерживали фокидян).

Филипп сумел не допустить соединения сил своих противников и, заняв позицию к югу от Пагас, полностью разгромил фокидские войска в битве на Крокусовом поле. Афиняне не успели высадить десант для помощи союзникам.

После этого Ликофрон и Пифолай были вынуждены сдать Филиппу Феры, выговорив для себя право свободного выхода с 2 000 наёмников. В дальнейшем тираны воевали на стороне фокидян.

Господство Филиппа в Фессалии 
Одержав эти победы, Филипп занял главенствующее положение в Фессалийском союзе. Возможно, что именно тогда он был избран пожизненным архонтом этого объединения. С Ферами был заключён договор, для закрепления которого Филипп женился на племяннице Ясона Ферского Никесиполиде (это была его 5-я жена). Дочь от этого брака была названа Фессалоникой («Фессалийской победой»). Впоследствии она стала женой Кассандра, который назвал в её честь основанный им большой город — Фессалонику.

При этом гавань Фер — Пагасы — осталась владением македонского царя, а кроме того, македоняне взяли под контроль районы на севере Фессалии — Перребию и Магнесию; через первую проходили пути в Южную Македонию, и раньше она подчинялась Лариссе, вторая располагалась между стратегически важным Темпейским ущельем и берегом моря. Эти области были заняты македонскими гарнизонами.

Из городов Фессалии только Галос оставался союзником Фокиды, и продолжал сохранять независимость при поддержке афинского флота.

Поход 349 до н. э. 
Несколько лет в Фессалии сохранялось спокойствие, однако, жители Фер были недовольны утратой Пагас и ростом македонского влияния вообще, а потому с началом Олинфской войны снова выступили против Македонии. Они потребовали вернуть им Пагасы, заставили македонян прекратить строительство укреплений в Магнесии, а также отказалось платить налоги. Возможно, что в Феры вернулся Пифолай, последний оставшийся к тому времени в живых ферский тиран (об этом пишет Диодор (XVI, 52, 9), однако многие исследователи считают это сообщение ошибкой). Филипп, опасавшийся возобновления союза между Ферами и Афинами, был вынужден уйти из под Олинфа и двинуться в Фессалию. Там он быстро навел порядок и в следующем году смог возобновить войну на Халкидике.

Окончательное подчинение Фессалии 
После заключения Филократова мира и прекращения афинской помощи Галосу Филипп передал этот город под власть его старинных врагов — жителей Фарсала, а те продали в рабство все население. Таким образом македонский царь в очередной раз совершил расправу чужими руками.

Через некоторое время в Фессалии вновь началось брожение, причём на этот раз восстали не только Феры, но даже прежде лояльная Ларисса, где один из Алевадов по имени Сим даже начал чеканить монету со своим именем. В других городах также произошли перевороты и при помощи наёмников к власти пришли правители, враждебные Македонии.

Филипп не стал этого терпеть. Летом 344 до н. э. он вторгся в Фессалию, изгнал Алевадов из Лариссы и захватил Феры. Отныне он не считал нужным церемониться, и поставил македонские гарнизоны в Ферах и ряде других городов. Во всех фессалийских городах власть была передана олигархическим советам десяти (декадархиям).

Для упрочения македонского режима была восстановлена старая система тетрархии. Каждая из четырёх племенных областей Фессалии: Фессалиотида, Пеласгиотида, Гистиеотида и Фтиотида ставилась под управление начальника, назначенного царем и подчинённого только ему. Полисы формально не были лишены самоуправления, но поставлены под контроль тетрархов, что вкупе с размещением македонских гарнизонов должно было удержать страну в покорности. Фессалийские города перестали чеканить собственную монету, перейдя на македонскую (хотя для Лариссы, вероятно, на некоторое время было сделано исключение).

Относительным плюсом можно считать прекращение, благодаря македонской оккупации, внутренних раздоров и гражданских войн, сотрясавших Фессалию несколько десятилетий. Демосфен прямо обвинял фессалийцев, подчинившихся Филиппу, в предательстве греческих идеалов свободы и демократии (что было некоторым преувеличением, так как демократия в Фессалии с её олигархиями и тираниями отсутствовала и до этого).

Примечания

Литература 
 Борза Ю. Н. История античной Македонии (до Александра Великого). — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; Нестор-История, 2013—592 с. — ISBN 978-5-8465-1367-9
 Уортингтон, Йен. Филипп II Македонский. — СПб. — М.: Евразия — ИД Клио, 2014. — 400 с. — ISBN 978-5-91852-053-6
 Фролов Э. Д. Греция в эпоху поздней классики (Общество. Личность. Власть). — СПб.: Издательский Центр «Гуманитарная Академия», 2001. — ISBN 5-93762-013-5

Войны Македонии
Войны IV века до н. э.
Фессалия